Кубок Беларуси по футболу 1995/1996 — 5-й розыгрыш ежегодного футбольного клубного турнира, второго по значимости в стране. Финал Кубка состоялся 17 мая 1996 года в Минске на стадионе «Динамо». Победителем Кубка стал футбольный клуб «МПКЦ» из Мозыря, обыгравший в финале, со счётом 4:1 минский «Динамо»

1/16 финала 
Матчи состоялись 4 и 6 августа 1995 года

1/8 финала 
Матчи состоялись 31 августа и 1 сентября 1995 года

1/4 финала 
Матчи состоялись 22 октября, 3 ноября 1995 года и 28 апреля 1996 года

1/2 финала 
Матчи состоялись 9 мая 1996 года

Финал

См. также 
 Кубок Белоруссии по футболу

Ссылки 
 kick-off.by

Футбол в Европе в 1996 году
1995/1996
Спорт в Белоруссии в 1996 году